Den Vor- oder Nachnamen Jayaprakash tragen folgende Personen:
 Jayaprakash Narayan (1902–1979), indischer Freiheitskämpfer
 Mohit Mayur Jayaprakash (* 1993), indischer Tennisspieler